Valdecilla puede referirse a:

 Valdecilla, capital del municipio de Medio Cudeyo en Cantabria (España);  
 Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, hospital general de la ciudad de Santander, capital de Cantabria (España); o
 Estación de Valdecilla, apeadero de ferrocarril próximo al hospital citado.